Єлизаветівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Єлизаветівська сільська рада — Дніпропетровська область, Петриківський район
 Єлизаветівська сільська рада — Донецька область, Мар'їнський район
 Єлизаветівська сільська рада — Запорізька область, Приморський район
 Єлизаветівська сільська рада — Харківська область, Лозівський район